Tamas peut faire référence à :

 Tamas, un peuple africain
 Tamas, un terme sanscrit

Un patronyme 
 Gabriel Tamaș (1983-), footballeur roumain
 Gáspár Miklós Tamás (1948-2023), philosophe hongrois de Roumanie
 Jennifer Tamas (1982-), volleyeuse américaine

Un prénom hongrois 
Porté par les personnalités suivantes :
 Tamás Darnyi (1967-), nageur
 Tamás Hajnal (1981-), footballeur
 Tamás Kazi (1985-), athlète
 Tamás Kiss (1987-), céiste
 Tamás Kovács (1943-), escrimeur
 Tamás Molnár (1975-), joueur de water-polo
 Tamás Nagy (1976-), footballeur
 Tamás Priskin (1986-), footballeur
 Tamás Vásáry (1933-), chef d'orchestre

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme